Augustus tempel kan syfta på:

 Augustus tempel, Rom
 Augustus tempel, Pula